На кочове плім'я  бубал можна натрапити між Кенією і Сомалі. Особливістю племени є великі розміри калиток. У чоловіків африканського племени бубал розміри сім'яників просто величезні. Розміри деяких з них досягають 70-80 сантиметрів у промірі  .

Звички
Всі хлопчики цього племені народжуються звичайними. З дитинства і аж до статевого дозрівання вони вилизують менструальні виділення корів, які вважаються у них священними. Жителі вірять, що це є запорукою того, що діти виростуть мужніми і сильними . Для захисту від надокучливих і небезпечних комах плем'я обмивається сечею корів.

Причина гіпертрофії калитки
Є думка, що гіпертрофія калиток у чоловіків племені бубал відбувається через вилизування геніталій корів. Проте, плем'я бубал - не єдине африканське племя, яке має специфічні ритуали, повязані зі всілякими коров`ячими виділеннями, однак лише у його представників є збільшені калитки. Вважається також, що причиною подібного аномального зовнішнього вигляду африканських чоловіків є хвороба бругіоз. Захворювання спричинює паразит, який здатний існувати в людській крові близько 17 років. Переносяться такі гельмінти гедзями, комарами і іншими комахами. Дорослі особини гельмінтів вражають лімфатичні судини, підшкірну клітковину, стінки різних порожнин тіла . Недуга проявляється спершу в збільшенні всіляких лімфовузлів, в тому числі і - в пахах. Через кілька років наступає хронічна стадія, яка, крім іншого, характеризується водянкою сім'яників і слоновістю кінцівок .

Ліки
У 2015 році група вчених винайшла нові ліки, які виводять паразитів з організму. Але племена живуть у слаборозвинених країнах і не мають доступу до новітніх ліків. Слоновість, наслідок застою лімфи в організмі, що спричинює набряки, деформує тіло. Переносниками паразитів, що викликають такі жахливі наслідки, є саме комарі. Хвороба розвивається переважно в нижніх кінцівках (перетворює ноги хворого на вигляд слонячих, звідки і назва хвороби), рідше у верхніх кінцівках, статевих органах, окремих частинах тулуба і дуже рідко на обличчі. Ноги можуть досягати величезних розмірів, мати форму безформних блоків з товстими поперечними складками ураженої шкіри. Маса калитки може становити 4-9 кілограмів, а в окремих випадках - до 20 кілограмів. Описаний випадок, коли маса калитки у хворого досягала 102 кілограми

Примітки